Museo de la Memoria puede hacer referencia a:

Espacio Memoria y Derechos Humanos, museo argentino en la ciudad de Buenos Aires.
Museo de la Memoria (Montevideo) (2006), museo uruguayo.
Museo de la Memoria del Perú (2011), museo peruano.
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2010), museo chileno.
Museo de la Memoria (Rosario), museo argentino en la ciudad de Rosario.
Museo de Memoria de Colombia, museo colombiano en la ciudad de Bogotá (en construcción).
Museo Casa de la Memoria, museo colombiano en la ciudad de Medellín.
Museo Sitio de Memoria ESMA, museo argentino en la ciudad de Buenos Aires.
Museo de la Memoria "Para que no se repita", museo peruano en Ayacucho.
Museo de la Memoria de San Martín del Rey Aurelio, museo español en la población de Blimea, Asturias.